Температурата на Неел, или още точка на Неел (TN) е температура, над която един антиферомагнитен материал става парамагнитен. Това означава, че топлинната енергия става достатъчно голяма, за да разруши магнитната подредба в материала.

Температурата на Неел е аналог на температурата на Кюри (TC) за феромагнитни материали. Тя носи името на Луи Неел (1904 – 2000), носител на Нобелова награда по физика за 1970 г. за работата си в тази област.

По-долу са изброени температурите на Неел на някои материали:

Източници 

Термодинамика